Militair gezag (algemeen), in Nederland een militair bestuur dat bij het afkondigen van de uitzonderingstoestand bijzondere bevoegdheden heeft
 Militair Gezag (1944-1946), een in 1944 in Nederland ingesteld bestuur dat tijdens en na de bevrijding de overheidstaken waarnam om orde op zaken te stellen alvorens Nederland weer aan een functionerende burgerlijke overheid werd overgedragen
 Militair Gezag (Suriname), de term voor de dictatuur van Desi Bouterse na de zogeheten sergeantencoup